Cunegunda da Áustria (; 16 de março de 1465 – 6 de agosto de 1520) foi uma Arquiduquesa da Áustria,  membro da Casa de Habsburgo e pelo casamento duquesa de Baviera-Munique e a partir de 1503, de toda a Baviera.

Era filha do rei da Alemanha e imperador Frederico III, e da sua mulher Leonor de Portugal, filha do rei D. Duarte I de Portugal.

Biografia

Infância e juventude 
Nasceu em Wiener Neustadt e era a quarta dos cinco filhos nascidos do casal Imperial; contudo, apenas ela e o seu irmão mais velho Maximiliano chegaram à idade adulta. Cresceu numa atmosfera aberta e informal, e até sem a exigente etiqueta da corte. Ao contrário do que era normal na época, ela aprendeu não apenas a ler, escrever, fazer crochet e bordar, mas aprendeu também a andar a cavalo e a caçar, teve aulas de astronomia e matemática.

Tal como a maioria das raparigas de famílias reais, desde a sua infância que Cunigunda esteve envolvida na intrigas políticas da sua época. Em 1470, o rei Matias Corvino da Hungria pediu a sua mão em casamento; ainda assim, Frederico III recusou. Aos quinze anos, em 1480, Cunigunda fez a sua apresentação formal em Viena durante a visita de Jorge da Baviera, apelidado de "o Rico" pela corte de Frederico III. Depois das celebrações foi mandada para Graz para sua segurança. No entanto, depois do plano contra o Imperador ter sido descoberto, este mudou-se para Linz e enviou Cunigunda para Insbruque juntamente com Sigismundo , Arquiduque da Áustria Anterior e governador do Tirol, primo direito e antigo guardião de Frederico III.

Casamento

Cunigunda casou com Alberto IV da Baviera-Munique em 1487 contra a vontade do seu pai e foi regente do filho Guilherme IV. Apesar da resignação da corte ela tentou influenciar as políticas do estado ao mesmo tempo que reagia a favor dos direitos dos seus filhos mais novos. Teve um contacto muito próximo com o seu irmão, o Imperador Maximiliano I, e com outros governantes e parentes por toda a Europa.

Com Alberto IV da Baviera-Munique teve 8 filhos:

Depois da morte de Alberto em 1508 ingressou no Convento de Püttrich, o qual favoreceu e no qual viveu até à sua morte em 1520.

Antepassados

Bibliografia 

 Thea Leitner: Habsburgs verkaufte Töchter. Piper, 1997
 Karina Graf: Kunigunde, Erzherzogin von Österreich und Herzogin von Bayern-München (1465–1520). Eine Biographie (Dissertação da Universidade de Mannheim 2000)
 Sigrid-Maria Größing: Um Krone und Liebe. Amalthea Verlag

Links externos

  Women in power
  Cloister of Püttrich
  Biography
  Article in the Biographische Lexikon des Kaiserthums Österreich

Duquesas da Baviera
Casa de Wittelsbach
Casa de Habsburgo
Arquiduquesas de Áustria
Mulheres do século XV
Mulheres do século XVI
Naturais de Wiener Neustadt
Austríacos do século XV
Austríacos do século XVI